«Where the Blacktop Ends» — сингл в стиле кантри, записанный австралийским исполнителем кантри-музыки Китом Урбаном. Это был последний сингл Кита из одноимённого альбома и третий Top Five в его карьере, он достигнул места № 3 в чарте журнала Billboard.

Позиции в чартах 
Песня «Where the Blacktop Ends» дебютировала на 55 месте в чарте Billboard Hot Country Singles & Tracks.

Примечания 

Песни Кита Урбана
Кантри-песни